Бриан — фамилия. Известные носители:
 Бриан, Анн (род. 1968) — бывшая французская биатлонистка, олимпийская чемпионка.
 Бриан, Аристид (1862—1932) — премьер-министр Франции.
 Бриан Бору (926—1014) — король Ирландии.
 Бриан, Джимми (род. 1985) — французский футболист, нападающий.
 Бриан, Камиль (1907—1977) — французский поэт, художник, скульптор.
 Бриан, Манон (род. 1964) — канадская кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Бриан, Мария Исааковна (1886—1965) — русская советская певица и педагог, заслуженная артистка РСФСР.
 Бриан, Пьер (род. 1940) — французский историк древности, эллинист и востоковед.